Новый энциклопедический словарь:
 Новый энциклопедический словарь, выпущенный в свет издательским обществом «Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон» в 1911—1916 годах.
 Новый энциклопедический словарь, выпущенный в свет издательством «Большая российская энциклопедия» в 2004 году.